Flying, het Engelse woord voor vliegen(d), kan verwijzen naar de volgende onderwerpen:

Televisie
 Flying (1986), een film uit 1986
 Flying (Beverly Hills, 90210), de twintigste aflevering van het zesde seizoen van het tienerdrama Beverly Hills, 90210

Muziek
 Flying (Bryan Adams), een nummer van Bryan Adams
 Flying (Cast), een nummer van Cast
 Flying (Chris de Burgh), een single
 Flying (Phil Thornton), een studioalbum van Phil Thornton
 Flying (The Beatles), een nummer van The Beatles